Thomé är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Francis Thomé (1850–1909), fransk tonsättare och pianist
 Gustaf Thomé (1875–1966), svensk agronom
 Karl Erik Thomé (1908–1994), svensk livsmedelsingenjör
 Otto Wilhelm Thomé (1840–1925), tysk botaniker och botanisk illustratör
 Valter Thomé, flera personer
 Valter Thomé (arkitekt) (1874–1918), finländsk arkitekt
 Valter Thomé (militär) (1918–2000), svensk militär
 Verner Thomé (1878–1953), finländsk målare

Se även 

 Thomée
 Thomä
 Thomae